Meolo
Meolo, comune italiano in provincia di Venezia
Meolo, fiume del Veneto
Meolo, termine della nautica